Das Tasmanian International Women’s Open 1994 war ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Hobart. Es war Teil der WTA Tour 1994 und fand vom 10. bis 15. Januar 1994 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1994
Tennisturnier in Hobart
Hobart City